Эшенау () — название коммун в Австрии:

 Эшенау — коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Эшенау — коммуна в федеральной земле Верхняя Австрия.